Ландри Мулемо (; 17 сентября 1986, Льеж, Бельгия) — бельгийский и конголезский футболист, защитник.

Биография

Клубная карьера 
Ландри является воспитанником клуба из родного города Льеж — «Стандард». Мулемо был игроком молодёжного состава, в период с 1992 по 1995 года выступал за команду «Флемаль».

После долгого пребывания в составе молодёжной команды в 2004 году Ландри отправился в аренду в бельгийский клуб «Сент-Трюйден». Он сыграл 65 игр в чемпионате, забив один гол, и в июле 2007 года снова вернулся в «Стандард». 22 июня 2010 года турецкий клуб «Буджаспор» подписал контракт на один год с Мулемо. В 2011 году Ландри снова вернулся в чемпионат Бельгии, перейдя в «Кортрейк».

Международная карьера 
Мулемо выступал за различные юношеские сборные Бельгии. Ландри играл в составе молодёжной сборной Бельгии на молодёжном чемпионате Европы в Нидерландах в 2007 году. Также Мулемо был включён в заявку сборной Бельгии на олимпийском турнире в Пекине в 2008 году.

В 2011 году Мулемо принял решение выступать за сборную своей исторической родины — ДР Конго. Включён в заявку сборной на Кубок африканских наций 2013.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль Ландри Мулемо на footgoal.net
 Ландри Мулемо на Kicker
 Профиль Ландри Мулемо на Belgian FA

Футболисты Бельгии
Футболисты Демократической Республики Конго
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Демократической Республики Конго по футболу
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Буджаспор»
Игроки ФК «Кортрейк»
Игроки ФК «Бейтар» Иерусалим
Игроки ФК «Ракоци»
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года